Ženská čtyřhra Wuhan Open 2019 probíhala ve druhé polovině září 2019. Do deblové soutěže wuchanského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl pár Elise Mertensová a Demi Schuursová, jehož členky nestartovaly společně. Spoluhráčkou Schuursové se stala Němka Anna-Lena Grönefeldová, s níž skončila v semifinále na raketách Mertensové a Sabalenkové.

Vítězem se stal osmý nasazený, čínsko-ruský pár Tuan Jing-jing a Veronika Kuděrmetovová, který ve finále zdolal belgicko-běloruské turnajové dvojky Elise Mertensovou s Arynou Sabalenkovou po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–2. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 900 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Tuan vybojovala třetí deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Kuděrmetovovou to bylo první kariérní vítězství na túře WTA.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Sie Su-wej /  Barbora Strýcová (2. kolo)
  Elise Mertensová /  Aryna Sabalenková (finále)
  Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (2. kolo)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Demi Schuursová (semifinále)
  Samantha Stosurová /  Čang Šuaj (2. kolo)
  Čan Chao-čching /  Latisha Chan (čtvrtfinále)
  Nicole Melicharová /  Květa Peschkeová (čtvrtfinále)
  Tuan Jing-jing /  Veronika Kuděrmetovová (vítězky)

Pavouk

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wuhan Open
WTA Tour 2019
Tenis v Číně v roce 2019